Outlanders peut désigner :

 Outlanders, une série de romans de science-fiction de Mark Ellis ;
 Outlanders, un manga de .